Центр дослідження життя і творчості Пантелеймона Куліша — науковий та організаційно-просвітній підрозділ Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 
Центр об'єднує фахівців з України та із-за кордону, які досліджують життя і творчість Куліша, діячів освіти та культури, політиків, представників органів місцевого самоврядування. Праця Центру націлена на комплексне вивчення Кулішевої спадщини та її видання, передовсім з огляду на наукові потреби, популяризацію творчості письменника, організацію й участь в заходах для вшанування його пам'яті. 
Пріоритетним завданням Центру є підготовка «Повного зібрання творів» Куліша (видання здійснюють Інституту літератури, Інститут Критики,  Наукове товариство імені Шевченка в Америці, Український науковий інститут Гарвардського університету; видає Критика). Голова Редколегії — професор Гарвардського університету Григорій Грабович, який є головою Редакційно-видавничої ради Центру та головою його Експертної комісії. 
Керівником Центру є Олесь Федорук

Напрями діяльності  
 вивчення творчості Куліша — його літературних (оригінальних та перекладних), історичних, фольклористичних, літературно-критичних, публіцистичних, мовознавчих, філософських, педагогічних праць, епістолярної спадщини,  редакційно-видавничої діяльності;
 вивчення біографії Куліша та його зв’язків з оточенням;
 координація досліджень, які здійснюють фахівці різних гуманітарних дисциплін, та забезпечення обміну науковою інформацією;
 наукове та організаційне забезпечення видання Кулішевої спадщини, підготовка академічного «Повного зібрання творів» Куліша та координація проекту;
 пропагування постаті Куліша у вищих навчальних закладах з метою введення в навчальний процес спецкурсів та спецсемінарів, присвячених вивченню творчості Куліша, написання курсових, дипломних та маґістерських робіт, їх наукова експертиза; 
 організація проведення наукових семінарів і конференцій, присвячених Кулішеві;
 посвітницька діяльність: пропагування постаті Куліша через пресу, зокрема інтернет-ресурси та соціальні мережі, радіо і телебачення; участь у заходах по вшануванню пам’яті Куліша;
 співпраця з музеями;
 співпраця з органами місцевого самоврядування міст і сіл, які пов’язані з постаттю Куліша, для забезпечення вивчення (зокрема за участі краєзнавців) та популяризації його життя і творчості

Історія 
Центр дослідження життя і творчості П. Куліша при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України засновано 13 лютого 2018 р. на засіданні Вченої Ради. 
Навесні 2018 р. співробітники Центру звернулися до народного депутата України Ігоря Молотка з пропозицією, щоб він подав на розгляд Верховної Ради проект Постанови про відзначення 200-ліття П. Куліша. Текст Постанови, написаний у співпраці з Центром, ВРУ ухвалила 19 червня 2018 р. (№ 2465-VIII).

Міжнародні конференції 
 Центр узяв участь у роботі IX Міжнародного конгресу україністів (25—28 червня 2018 р.), організувавши проведення Круглого столу «Життя і творчість Пантелеймона Куліша».
 У співпраці з університетами та зарубіжними партнерами 2019 р. організує проведення серії міжнародних наукових конференцій «Пантелеймон Куліш — 200 років» у Львівському національному університеті імені Івана Франка (16—18 травня), Сумському державному університеті (19—21 вересня), Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Ніжинському державному університеті ім. Миколи Гоголя (2—5 жовтня) .

Вшанування пам'яті Куліша 
Укрпошта на звернення Центру скоригувала тематичний план випуску поштових марок на 2019 р. і випустила марку з Кулішем до його 200-ліття. Фахівці Центру надавали консультації для створення марки і конверту першого дня. Також консультували Національний банк України для випуску пам'ятної монети, присвяченої Кулішеві.

Література
Федорук О. Центр дослідження життя й творчості Пантелеймона Куліша: Виклики часу та напрями роботи // Слов'янський світ. Київ, 2018. Вип. 17 https://www.academia.edu/works/39876389

Центри
Куліш Пантелеймон Олександрович
Літературознавство